Marinella har flere betydninger:

 Marinella (sanger) - en græsk sanger
 E. Marinella - en italiensk producent af slips, der blev grundlagt af Eugenio Marinella
 Santa Marinella - en italiensk by (og kommune) i regionen Lazio i Italien